Онихофа́гия (от  «ноготь» +  «есть, пожирать») — психическое расстройство, выражающееся в навязчивом обкусывании ногтей.

Причины 
Это расстройство чаще возникает в детском возрасте, реже наблюдается у взрослых. Может являться следствием вредной привычки или быть симптомом различных психических заболеваний. Регулярное обкусывание ногтей может привести к деформации ногтевой пластины и возникновению воспалительных процессов в окружающих тканях. Если проблема устранена, то спустя некоторое время (до двух недель) ногти приобретают свой прежний вид. Данное расстройство поведения может быть связано с повышенной тревожностью. Лечением таких проблем занимается психолог или невролог.

Последствия 
При обкусывании часто страдает и прилежащая кожа, что приводит к местным воспалительным явлениям.

Ссылки 
 А.Б.Смулевич. Психические расстройства в дерматологии (к построению современной классификации)

Примечания 

Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте
Дерматология
Вредные привычки
Ногти